Demetrios I. ist der Name folgender Personen:

 Demetrios I. Poliorketes (um 336 v. Chr.–283 v. Chr.), makedonischer Feldherr und Diadochenherrscher
 Demetrios I. (Baktrien) († 182 v. Chr./175 v. Chr.), König des baktrischen Reiches
 Demetrios I. (Soter) († 150 v. Chr.), König des Seleukidenreiches